Cinq navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Queen. 
Le HMS Queen est un vaisseau de ligne armé de 100 canons, lancé en 1673 sous le nom de HMS Royal Charles et renommé Queen en 1693, avant d'être renommé Royal George en 1715 puis Royal Anne en 1756. Il est démoli en 1767.
Le  est un vaisseau de ligne de 90 puis 98 canons, lancé en 1769. Il est reconstruit en un vaisseau de 74 canons en 1811 puis démoli en 1821.
Le  est un vaisseau de ligne armé de 110 canons lancé en 1839. En 1859, il est muni d'une propulsion à vapeur et son armement est réduit à 86 canons. Il est démoli en 1871.
Le  est un cuirassé pré-dreadnought de  lancé en 1902. Il est vendu en 1920 et démoli en 1921.
Le  est un porte-avions d'escorte de classe Bogue. Lancé en 1943 sous le nom d'USS St. Andrews, il est transféré à la Royal Navy la même année et rendu à l'US Navy en 1946.

Voir aussi

Traduction 

Queen